Петровская волость — административно-территориальная единица в составе Феодосийского уезда Таврической губернии.
Образована в 1860-х годах, в результате земской реформы Александра II, в основном, из селений бывшей Чалтемирской и Агерманской волостей. Располагалась в западной части уезда, занимая запад и юго-запад Керченского полуострова.

Состав и население волости на 1889 год 
Первые данные о составе волости и населении содержатся в «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», согласно которой в волости было 34 селения и 5 261 житель.
 Аджи-Менде — 165 жит.
 Акташ — 313 жит.
 Аргин-Тобечик — 35 жит.
 Ашкар-Бешуй — 133 жит.
 Бабык — 436 жит.
 Биюк-Коджалар — 436 жит.
 Джавтебе — 253 жит.
 Джермай-Качик — 172 жит.
 Заморск — 30 жит.
 Ички — 88 жит.
 Казантип — 164 жит.
 Казантип-Коса — 250 жит.
 Казантип Русский — 64 жит.
 Каракуя — 34 жит.
 Кара-Седжеут — 80 жит.
 Кармыш-Келечи — 187 жит.
 Кары — 253 жит.
 Каялы-Сарт — 195 жит.

 Кетень — 179 жит.
 Коп-Кипчак — 140 жит.
 Корпе — 115 жит.
 Кучук-Коджалар — 436 жит.
 Мамат — 253 жит.
 Мечкечи — 95 жит.
 Ново-Николаевка — 533 жит.
 Ойсул — 159 жит.
 Петровск — 333 жит.
 Семиколидуш — 59 жит.
 Стабань — 115 жит.
 Таш-Алчин — 133 жит.
 Ташлыяр — 341 жит.
 Чалтемир — 191 жит.
 Чегерчи — 229 жит.
 Чокул — 436 жит.
 Чибурма-Сарт — 187 жит.
 Шепетеевка — 76 жит.

Состав и население волости на 1892 год 
Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год…» в волости числился 4 917 жителей в 58 населённых пунктах.

 Агибель — 21 жит.
 Аджименды — 154 жит.
 Адык — 92 жит.
 Акташ — 309 жит.
 Аргин-Тобечик — 9 жит.
 Арпач — 147 жит.
 Аскар — 104 жит.
 Атан-Алчин — 143 жит.
 Бабик — 76 жит.
 Башбек — 16 жит.
 Джавтобе — 169 жит.
 Джапар-Берды — 104 жит.
 Джереми-Качик — 80 жит.
 Дюрмень — 177 жит.
 Заморская — 33 жит.
 Ильгери-Кипчак — 169 жит.
 Ильгери-Коджалки — 88 жит.
 Казантип — 237 жит.
 Каракуи — 68 жит.
 Карангит — 322 жит.
 Кара-Седжеут — 161 жит.
 Карач — 63 жит.
 Кармыш-Келечи — 36 жит.
 Кары — 31 жит.
 Кенегез — 185 жит.
 Керлеут — 26 жит.
 Киргиз — 66 жит.

 Китень — 107 жит.
 Коджалар — 15 жит.
 Кол-Алчин — 42 жит.
 Конрат — 114 жит.
 Коп-Кипчак — 104 жит.
 Корсан — 44 жит.
 Коялы-Сарт — 103 жит.
 Мавлюш — 116 жит.
 Мамат — 91 жит.
 Мангит — 182 жит.
 Марфовка — 937 жит.
 Мескечи — 39 жит.
 Ново-Николаевка — 538 жит.
 Обекчи — 17 жит.
 Обекчи-Карса — 20 жит.
 Ойсул — 163 жит.
 Петровск — 173 жит.
 Сарылар — 258 жит.
 Семиколодцы — 57 жит.
 Таш-Алчин — 98 жит.
 Ташлыяр — 313 жит.
 Узун-Як-Корса — 67 жит.
 Учевли-Кенегез — 16 жит.
 Хартжибие — 292 жит.
 Чалтемир — 191 жит.
 Чегерчи — 137 жит.
 Чокул — 161 жит.

Также в волости числился хутор Гапкина с 4 жителями
При этом, в части поселений официально жителей и домохозяйств не числилось:

 Аткары-Корса
 хутор Барбетова
 Изюмовка
 Кады-Келечи
 Старый Кипчак
 Кир-Найман

 Коджай
 Корпе
 Сабике
 Стабан
 Терекли-Корса
 Чебуртма-Сарт

Состав и население волости на 1902 год 
Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год…» в волости числилось 8 759 жителей в 60 населённых пунктах. Из них было 2 села: Марфовка — с 1030 жит. и Петровское — 445 жит.

 Аджименды — 103 жит.
 Адык — 58 жит.
 Акташ — 18 жит.
 Аргин-Тобечик — 66 жит.
 Арпач — 146 жит
 Аскар — 102 жит.
 Атан-Алчин — 220 жит.
 Ашбель — 38 жит.
 Бабик — 66 жит.
 Башбек — 22 жит.
 Баш-Киргиз — 114 жит.
 Джав-Тобе — 196 жит.
 Джамай-Качик — 95 жит.
 Джапар-Берды — 114 жит.
 Дюрмень — 99 жит.
 Ильгеры-Кипчак — 200 жит.
 Ильгеры-Коджанки — 136 жит.
 Казантин — 340 жит.
 Каракуи — 94 жит.
 Карангат — 469 жит.
 Кара-Седжеут — 106 жит.
 Карач — 95 жит.
 Кармыш-Келечи — 9 жит.
 Кары — 127 жит.
 Каялы-Сарт — 74 жит.
 Кенегез — 293 жит.

 Керлеут — 115 жит.
 Китень — 60 жит.
 Коджалар — 29 жит.
 Конрат — 87 жит.
 Коп-Кипчак — 98 жит.
 Корсан — 55 жит.
 Мавлюш — 217 жит.
 Мамат — 78 жит.
 Мангит — 204 жит.
 Мескечи — 78 жит.
 Новая Шатиловка — 60 жит.
 Ново-Николаевка — 794 жит.
 Обекчи Корса — 108 жит.
 Ойгул — 119 жит.
 Сабике — 58 жит.
 Сарылар — 220 жит.
 Семиколодцы — 150 жит.
 Таш-Алчин — 108 жит.
 Ташлыяр — 315 жит.
 Терекли-Корса — 15 жит.
 Узун-Аяк — 75 жит.
 Учь Евли Кенегез — 6 жит.
 Хартджибие — 300 жит.
 Чалтымир — 194 жит.
 Чегерчи — 144 жит.
 Чокул немецкий — 63 жит.
 Чокул татарский — 88 жит.

Также в волости числились хутора Заморск с 34 жителями и Джайлав с 9, экономия Пияла-Сарай — с 3 жителями, в Чебуртма-Сарте официально жителей и домохозяйств не числилось.

Состав волости на 1915 год 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в Петровской волости Феодосийского уезда числилось 103 различных населённых пункта в которых проживало 6427 человек приписных жителей и 6328 — «посторонних» жителей.

Из них было 5 сёл: Арпач 2-й, Казантип русский, Марфовка, Ново-Ивановка и Петровское.

 Агибель
 Аджименды
 Адык
 Акташ
 Аргин-Тобечик
 Арпач 1-й
 Аскар-Бешуй
 Атан-Алчин
 Бабик
 Баш-Киргиз
 Джав-Тобе
 Джайлав-Акташ
 Джермай-Каячик
 Джапар-Берды
 Дюрмень
 Ильгеры-Кипчак
 Ильгеры-Коджанки
 Казантип-Коса
 Казантип татарский
 Каракуи (она же Кайташ-Дере)
 Карангат
 Кара-Седжеут
 Карач

 Китень
 Конрат
 Коп-Алчин
 Коп-Кипчак
 Мавлюш
 Мамат
 Мангит
 Мескечи-Кырк
 Ново-Николаевка (или Кочан)
 Ново-Шебетеевка
 Обекчи-Корса
 Ойсул
 Сабике
 Сарылар
 Семь Колодезей
 Таш-Алчин
 Ташлыяр
 Харджибие
 Чалтемир
 Чегерчи
 Чокул немецкий
 Чокул татарский

Также в волости числились хутора: 2 — Акташ, Аргин-Тобечик (вакуф), 2 хутора Джав-Тобе, Джага-Качик, 2 хутора Джага-Найман, Джайлав, Заморск, 3 хутора Казантип, 2 — Кармыш-Келечи, Карсан, Кары, Каялы-Сарт, Кенегез, Керлеут, Китень, Ойсул, Сундукой, Таш-Алчин, Таш-Кишла, 3 Узун-Аяк, Фонтан, 10 экономий: Арпач, Багерова, Башбек, Воздвиженка, Кармыш-Келечи, Китень, Ольгино, Пиялы-Сарай, Узун-Аяк, Учевли-Кенегез и имение Обекчи. Кроме того Петровская скала, Чаудинский маяк, 6 верстовых будок
казарма (при ст. Семь Колодезей), 2 полуказармы, разъезд Ойсул и железнодорожная станция Семь Колодезей.

Примечания

Литература